Шишко́в () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Шишков, Алексей Николаевич (1947—2016) — советский и российский военный и политический деятель, член Совета Федерации от Краснодарского края (2003—2008), начальник управления ФСБ по Краснодарскому краю (1999—2003), генерал-лейтенант в отставке.
 
 Шишков, Василий Фёдорович (1900—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Шишков, Виктор Фёдорович (1924—1999) — Герой Советского Союза.
 
 Шишков, Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — русский писатель, инженер.
 Шишков, Геннадий Анатольевич (1952—2017) — трёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом.
 Шишков, Даниил Кузьмич (1907—2002) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Шишков, Дмитрий Семёнович (1761—1820) — действительный статский советник, генерал-майор, губернатор Рязанской, Тамбовской, Смоленской губерний.
 Шишков, Лев Николаевич (род. 1933) — советский футболист.
 Шишков, Леон Николаевич (1830—1909) — русский химик.
 Шишков, Матвей Андреевич (1832—1897) — русский театральный художник, академик и профессор Императорской Академии художеств.
 
 
 Шишков, Пётр Алексеевич (?—1894) — московский купец, старообрядец-поповец, затем деятель единоверия.
 Шишков, Стою (1865—1937) — болгарский писатель, фольклорист, этнограф и историк; основатель Смолянского музея, исследователь гор Родопы и Фракии.
 Шишков, Тодор (1833—?) — болгарский поэт и этнограф.
 Шишков, Цачо (1837—1877) — болгарский ополченец, волонтёр.

См. также 
 Шишко

Примечания